Чашка чая — немой фильм производства СССР, режиссёр Николай Шпиковский
 Чашка чая (альбом) — музыкальный альбом советской рок-группы «ДК»
 Чашка чая (картина) — картина американской художницы Мэри Кэссетт, написанная в 1880-х годах.